Александр Якимчук:
 Якимчук, Александр Иванович (1923—2010) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Якимчук, Александр Николаевич (род. 1979) — белорусский футболист. Примечания